«D’om le vrai sens» () — концерт для кларнета с оркестром финского композитора Кайи Саариахо.

Написан в 2010 году для кларнетиста ; впервые исполнен им 8 сентября 2010 года во дворце «Финляндия» вместе с Симфоническим оркестром Финского радио под управлением . Те же исполнители осуществили 18—20 апреля 2011 года первую студийную запись произведения.

В концерте используются элементы : во время исполнения кларнетист, в соответствии с указаниями в партитуре, перемещается по концертному залу.

Описание 

Концерт вдохновлён циклом из шести позднесредневековых гобеленов «Дама с единорогом», аллегорически изображающих, согласно распространённой интерпретации, пять чувств человека и некое дополнительное «шестое чувство». Каждая часть сочинения соответствует одному из гобеленов; кларнет, по словам композитора, представляет присутствующего на всех шести гобеленах единорога.

  («Слух»). Солист скрыт от глаз — например, находится позади аудитории — и может быть только слышим. Спокойное, размеренное дыхание оркестра несколько раз прерывается громкими, резкими выкриками кларнета.
  («Зрение»). Солист выходит на сцену, появляясь перед глазами слушателей. На соответствующем гобелене единорог глядится в зеркало, и в музыке этой части важную роль играют симметричные построения: в оркестре отражаются мотивы, подаваемые солистом. К примеру, вступительная трель кларнета подхватывается маримбой.
  («Обоняние»). Солист располагается позади оркестра, если необходимо — на подиуме. В тихой, расслабленной музыке внимание композитора сосредоточено на красочных гармонических сочетаниях и необычных тембрах: используются тыквенная тёрка гуиро, музыкальные подвески из стекла и из ракушек.
  («Осязание»). Начав играть позади оркестра, солист постепенно выходит вперёд. Самая оживлённая часть концерта. В её концовке кларнет имитирует лошадиное ржание.
  («Вкус»). Солист — в обычном положении возле дирижёра.
  («По моему единственному желанию»). Солист покидает сцену; вслед за ним могут сойти со сцены и скрипки. Последние такты — импровизация кларнетиста с использованием заданных композитором музыкальных элементов. Название этой части, вытканное на последнем гобелене, представляет собой анаграмму названия всего концерта.

Общее время звучания — 30—35 минут.

Состав оркестра 

 Кларнет соло.
 2 флейты (1-я заменяется на флейту-пикколо, 2-я — на альтовую флейту), 2 гобоя (2-й заменяется на английский рожок), 2 кларнета (2-й заменяется на малый кларнет), бас-кларнет, фагот (заменяется на контрафагот).
 4 валторны, труба.
 Литавры, другие ударные (4 исполнителя).
 Арфа, челеста.
 Первые и вторые скрипки, альты, виолончели, контрабасы.

Ссылки 
 D’om le vrai sens на сайте композитора saariaho.org

Произведения Кайи Саариахо
Произведения для кларнета с оркестром
Музыкальные произведения 2010 года